Willoughby kan syfta på följande platser:

Australien 

 City of Willoughby, local government area, New South Wales,

Storbritannien 

 Willoughby, Lincolnshire, 
 Willoughby, Warwickshire, ort i England, Warwickshire,

USA 

 Willoughby, Ohio, Lake County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar